Das Internazionali di Tennis Città di Vicenza 2017 war ein Tennisturnier, das vom 29. Mai bis 4. Juni 2017 in Vicenza stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2017 und wurde im Freien auf Sand ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Website
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 183 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 212 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 177 kB)

ATP Challenger Tour 2017
Tennisturnier in Vicenza